Холо́дная:

 Фамилия 
Холодная — женская форма фамилии .
 Холодная, Вера Васильевна (1893—1919) — русская киноактриса.
 Холодная, Марина Александровна (род. 1949) — советский и российский психолог.
 Холодная, Мария Петровна (1903—1989) — советский скульптор. Реки 
 Холодная (приток Кичеры) — в Бурятии
 Холодная (приток Киши) — в Адыгее
 Холодная (приток Мензели) — в Республике Татарстан.
 Холодная (приток Малого Кинеля) — в Оренбургской области
 Холодная (приток Мулымьи) — в Ханты-Мансийском АО
 Холодная (приток Нючкины) — в Карелии.
 Холодная (приток Сузуна) — в Новосибирской области
 Холодная (река, впадает в Тихий океан) — на Камчатке.

 Населённые пункты 
 Холодная — посёлок в Северо-Байкальском районе Бурятии.
 Холодная — железнодорожный разъезд на БАМе.

 См. также 
 Холодный
 Холодное